Панская — название населённых пунктов в России:

 Панская — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Панская — деревня в Кадомском районе Рязанской области.

См. также 
 Панская Слобода